Замаскований співак — це міжнародна франшиза музичного ігрового шоу. Вона виникла з південнокорейської програми «The King of Mask Singer», розробленої Munhwa Broadcasting Corporation.

Формат 
У форматі представлені знаменитості, які анонімно виступають у вишуканих костюмах з голови до ніг і не маскуються, якщо набирають найменшу кількість голосів. У Сполучених Штатах та Великій Британії голоси обмежуються лише учасниками аудиторії в прямому ефірі через попереднє записування шоу. У Німеччині, Австрії та Італії голоси відкриті для всіх глядачів, оскільки шоу відбувається в прямому ефірі. Хоча учасники дискусії здогадаються на основі підказок, які співаки ховаються за маскою, учасники дискусії не беруть участі у голосуванні. Співаки в американській версії поширили коло володарів премії "Греммі" до професійних відеогеймерів та гравців YouTube, що впливають на професійних спортсменів.

Міжнародні версії 

  Franchise with a currently airing season
  Franchise with an upcoming season
  Franchise with an unknown status
  Franchise awaiting confirmation
  Franchise that has ceased to air

Спін-оф: Танцюрист у масках 
7 січня 2020 р., в зимовому прес-турі Асоціації телевізійних критиків Fox Alternative Entertainment та Warner Bros. Television оголосило, що замовило спінінг-серіал "Танцюрист в масках", виконавчий продюсер якого — Елен Дедженерес. Раніше Дедженерес проводила "Танцюрист в масці" як повторюваний сегмент її синдикованого ток-шоу "Шоу Еллен Дедженерес", як  пародію на "Співачка в масці". Дедженерес заявив, що шоу "буде таким же веселим і напруженим", але "з набагато більшим суєтом".  28 жовтня 2020 р., було оголошено, що Крейг Робінсон буде ведучим, учасниками дискусії будуть Кен Чон, Пола Абдул, Брайан Остін Грін та Ешлі Тісдейл, а прем'єра шоу відбудеться 27 грудня 2020 року.

На початку лютого 2021 року ITV набула права на випуск британської Танцівниці в масках.

Список літератури

Зовнішні посилання 

Музичні ігрові шоу
Телевізійні франшизи
Masked Singer